Pipe Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pipe Creek Township (Madison County, Indiana)
 Pipe Creek Township (Miami County, Indiana)